Элитный раунд был вторым раундом отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2006 среди юношей до 17 лет. 25 команд, прошедших квалификационный раунд, и 3 сборные, автоматически прошедшие в элитный раунд, были поделены на 7 групп по 4 команды. Страна, которую представляла одна из команд в каждой группе, принимала все матчи группы. Семь победителей групп получили путёвки в финальный этап, где присоединились к хозяевам из Люксембурга. Матчи прошли весной 2006 года.

 Хозяева групп указаны курсивом.

Группы

Группа 1 
24-28 марта 2006. Города: Боксмер, Тегелен, Гемерт, Венрай.

Группа 2 
26-30 марта 2006. Города: Визеу, Санта-Комба-Дан, Мангуалди, Пеналва-ду-Каштелу, Нелаш.

Группа 3 
29 марта — 2 апреля 2006. Город: Анталья.

Группа 4 
26-30 марта 2006. Города: Зелёна-Гура, Кросно-Оджаньске.

Группа 5 
23-27 марта 2006. Города: Ларнака, Паралимни.

Группа 6 
27-31 марта 2006. Города: Дублин, Брей.

Группа 7 
28 марта — 1 апреля 2006. Города: Хаддерсфилд, Уэрксоп, Барнсли, Лидс, Сканторп, Стоксбридж.

Примечания

Ссылки 
 УЕФА
 RSSSF

Чемпионаты Европы по футболу (юноши до 17 лет)
Футбол в Европе в 2006 году